Firodia steht für:

 die indische Unternehmensgruppe Firodia Group

Firodia ist der Familienname folgender Personen:

 Navalmal Kundanmal Firodia (1910–1995), indischer Unternehmensgründer
 Abhay N. Firodia, CMD von Force Motors